Чаклун, чаклунка: особа яка займається чаклунством

 Чаклун (фільм, 1977) — фільм Вільяма Фрідкіна.
 Чаклуни (фільм) — фільм 1998 року режисера Альберта П'юна.
 Чаклун (фільм) — фільм 2001 року режисера Йодзіра Такіта.
 Чаклунка (фільм) — фільм 2014 року режисера Роберта Стромберга.
 Чаклунка: Володарка темряви — фільм 2019 року режисера Хоакіма Роннінга.

Люди 
 Олег Чаклун — псевдонім українського письменника.

Фільми 
 Сьомий Перстень Чаклунки — фільм Бориса Небієрідзе 1999 року.
 Учень чаклуна (фільм) — фільм 2010 року режисера Джона Туртелтауба.
 Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і платтяна шафа — фільм Ендрю Адамсона 2005 року.
 Чаклуни з Вейверлі (телесеріал) — ситком Тодда Джея Грінволда.
 Чаклуни з Вейверлі (фільм) — фільм 2009 року режисера Лева Л. Спіро.
 Меч і чаклун (фільм) — фільм 1982 року Альберта П'юна.

Література 
 Король-Чаклун — персонаж у творах Джона Р. Р. Толкіна.
 Темна Вежа IV: Чаклун та сфера — четвертий том з серії «Темна вежа» Стівена Кінга.
 Лев, чаклунка і платтяна шафа — книга з серії «Хроніки Нарнії».

Див. також 
 Чарівник
 Чародій (значення)
 Маг (значення)
 Чорнокнижник (значення)

Примітки